Михаловице:

 Михаловице — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Краковский повят, Малопольское воеводство.
 Михаловице — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Прушковский повят, Мазовецкое воеводство.
 Михаловице (Малопольское воеводство)